Astrantia caucasica är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Spreng.. Astrantia caucasica ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
caucasica